Distretto di San Jerónimo – distretto del Perù nella regione di Amazonas
Distretto di San Jerónimo – distretto del Perù nella regione di Apurímac
Distretto di San Jerónimo – distretto del Perù nella regione di Cusco